Daniel Narcisse (Saint-Denis, 16 december 1979) is een Frans handballer die momenteel speelt voor PSG Handball.

Clubstatistieken

Erelijst

Met Frankrijk

Met THW Kiel

Individuele prijzen & onderscheidingen
 Ridder in het Legioen van Eer (2008)
 IHF wereldhandbalspeler van het jaar (2012)

Frans handballer
Frans olympisch kampioen
Réunions persoon